Élisabeth Commelin (1954- ) : actrice française
 Hendrina Commelin (1843-1917), travailleuse sociale et féministe néerlandaise 
 Jean Commelin (1667-1731) : médecin néerlandais
 Jérôme Commelin (v.1550-1597) : imprimeur flamand
 Michel Commelin (1919-2012) : homme politique français
 Pierre Commelin (1837-1926) : écrivain français